Indre Ringvej kan henvise til:

 Indre Ringvej (Fredericia) – gade i Fredericia
 Indre Ringvej (Viborg) – omfartsvej, der går igennem Viborg
 Indre Ringvej (Aarup) – ringvej der går igennem det indre Aarup